Гуйлли — озеро на территории Лендерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 212,6 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-востока в озеро впадает безымянный ручей, вытекающий из озера Веркоярви.

Из северо-западной оконечности озера вытекает река Комариная, впадающая в озеро Шаверы, через которое протекает река Лендерка.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Озеро расположено в пяти километрах от Российско-финляндской границы.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01050000111102000010946.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Лендерки
Озёра Муезерского района